Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1977 bestod av 12 lag, och Haka Valkeakoski vann mästerskapet.

Overview
It bestod av 12 lag, och Haka Valkeakoski vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1977 i Finland
Fotbollssäsongen 1977
1977